Ordet plads har flere betydninger eller specialiseringer:
Plads (torv) – mange pladser har nu torvestatus – f.eks. Rådhuspladsen i København.
Plads (ciffer)
Åbne pladstyper:
Begravelsesplads
Dyrskueplads
Flyveplads
Forsamlingsplads
Genbrugsplads
Handelsplads
Kampplads
Landingsplads
Legeplads
Losseplads
Parkeringsplads

Se også 
Campus – sammenhængende universitetsområde.
Esplanade – plads foran et fæstningsanlæg.
Palæstra – åben kampplads.
Torv – en plads med torvestatus – f.eks. Kongens Nytorv.